Strubelt ist der Familienname folgender Personen:

 Otfried Strubelt (1933–2002), deutscher Mediziner und Kommunalpolitiker
 Wendelin Strubelt (* 1943), deutscher Sozialwissenschaftler